Londýnská dohoda představuje označení vícerých dohod:

 Londýnská dohoda (1915) – soubor podmínek vstupu Italského království do první světové války na straně Dohody
 Londýnská dohoda (1987) – dohoda mezi izraelským ministrem zahraničí Šimonem Peresem a jordánským králem Husajnem, která měla být rámcovou dohodou nad mezinárodní mírovou konferencí
 Londýnská dohoda (2000) – dohoda o patentovém právu